Francesco Accorso – XII-wieczny prawnik
 Mariangelo Accursio – XVI-wieczny humanista